Яков Петрович Токачёв (5 декабря 1912 — 13 декабря 1952) — сапёр 149-го инженерно-сапёрного батальона (11-я инженерно-саперная бригада, 49-я армия, 2-й Белорусский фронт) рядовой, участник Великой Отечественной войны, кавалер ордена Славы трёх степеней.

Биография 
Родился 5 декабря 1912 года в деревне Кандыково Томского уезда Томской губернии (ныне в составе села Вьюны Колыванского района Новосибирской области) в семье крестьянина. Русский. Образование начальное. Работал плотником в городе Новосибирск. 

В мае 1941 года был призван в Красную армию Дзержинским райвоенкоматом города Новосибирска. Участник Великой Отечественной войны с июля 1941 года. Воевал на Западном, 2-м Белорусском фронтах. Участвовал в обороне Москвы. 

К лету 1944 года воевал в рядах 149-го инженерно-сапёрного батальона 11-й инженерно-сапёрной бригады. В её составе прошёл с боями от Москвы до Эльбы. 

21-23 июня 1944 года при выполнении боевого задания перед передним краем обороны противника по установке опор для переправы через реку Проня в Могилёвской области Белоруссии красноармеец Токачёв во время обстрела был дважды ранен, но продолжал выполнять боевую задачу.

Приказом по войскам 49-й армии от 15 июля 1944 года (№65) красноармеец Токачёв Яков Петрович награждён орденом Славы 3-й степени.

5-10 августа 1944 года в ходе наступления на город Осовец (Польша) красноармеец Токачёв отличился при захвате моста на трассе Кнышин – Осовец. Одним из первых под ураганным огнём первым подбежал к мосту и начал срывать провода электросети и снимать заряды. При строительстве переправы через реку Бебжа (Бобр), в 30-50 метрах от позиций противника, когда от огня противника большая часть команды вышла из строя, вдвоём с другим сапёром закончил строительство переправы для пехоты.

Приказом по войскам 49-й армии от 9 сентября 1944 года (№95) красноармеец Токачёв Яков Петрович награждён орденом Славы 2-й степени.

В середине сентября 1944 года в период подготовки к форсированию реки Нарев в районе города Ломжа (Мазовецкое воеводство, Польша) красноармеец Токачёв, участвуя в разведке, трижды вплавь переплывал реку, делая промеры глубины. Во время разведки вынес в укрытие раненого разведчика и продолжил выполнение боевой задачи. Во время форсирования реки Нарев, рискуя жизнью, под огнём противника вынес в укрытие 12 раненых бойцов. Возвратившись к месту наведения переправы продолжал работать до окончания выполнения задачи.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года красноармеец Токачёв (в Указе – Токочев) Яков Петрович награждён орденом Славы 1-й степени. Стал полным кавалером ордена Славы.

В 1945 году был демобилизован. Вернулся на родину. 

Жил в городе Новосибирск. Работал плотником на ипподроме. Трагически погиб 13 декабря 1952 года.

Награды  
Полный кавалер ордена Славы:
 орден Славы I степени (1945);
 орден Славы II степени (09.09.1944);
 орден Славы III степени (15.07.1944);

 медали, в том числе:
 «Медаль «За оборону Москвы»» (22.03.1945)
 «За победу над Германией» (9 мая 1945);

Память 
 На могиле установлен надгробный памятник
 Его имя увековечено в Главном Храме Вооружённых сил России, и навсегда запечатлено на мемориале «Дорога памяти»
 Имя Токачёва увековечено на Аллее Героев у Монумента Славы в Новосибирске

См. также 
 Список полных кавалеров ордена Славы/Т

Примечания

Литература 
 
 Кавалеры ордена Славы трёх степеней: крат. биогр. слов. – Москва, 2000.
 Полные кавалеры ордена Славы: биогр. слов. Т.2. – Москва, 2010.
 Рощин И. И. Солдатская слава. — М., 1982. — Кн. 6.

Ссылки 
 
 
 
 Книга Памяти
 ТОКАЧЁВ Яков Петрович, полный кавалер ордена «Славы»

Полные кавалеры ордена Славы
Сапёры Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву